Флоки (IX век) — норвежский мореплаватель, давший название Исландии.
 Флоке, Амабль (Amable Floquet; 1797—1881) — французский историк.
Флоке, Гастон (1847—1920) — французский математик.
 Флоке, Шарль (1828—1896) — французский учёный, политик и государственный деятель.
 Флоке, Этьен-Жозеф (Étienne-Joseph Floquet; 1750—1785) — французский композитор, автор опер.

Примечания